Nom de famille fréquent en Bretagne. Une branche huguenote a émigré en Angleterre à la fin du .

 Ariste Jacques Trouvé-Chauvel (1805-1883), homme politique français ;
 Charles Chauvel (1897-1959), monteur, producteur, réalisateur et scénariste australien ;
 David Chauvel (1969-), scénariste français de bande dessinée ;
 François Pierre Chauvel (1768-1838), militaire français et baron de l'Empire ;
 Georges Chauvel (1886-1962), sculpteur français ;
 Georges Louis Marie Chauvel (1902-1962), homme politique français , frère de Jean Chauvel ;
 Sir Harry Chauvel (1865-1945), général australien ;
 Jean Chauvel (1897-1973), diplomate et poète français, grand-croix de la Légion d'Honneur ;
 Jean-François Chauvel (1927-1986), journaliste français ;
 Jules Chauvel (1841-1908), médecin militaire français ;
 Louis Chauvel (1967-), sociologue français ;
 Marie Chauvel (1895-19?), artiste décoratrice française ;
 Patrick Chauvel (1949-), photo-reporter] de guerre et réalisateur de documentaires français, petit-fils de l'ambassadeur Jean Chauvel ;
 Théophile-Narcisse Chauvel (1831-1909), peintre et graveur français.